Il doppio del Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Challenger Tour 2010.

Jonathan Eysseric e Romain Jouan erano i detentori del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Rubén Ramírez Hidalgo e Santiago Ventura hanno battuto in finale Brian Battistone e Andreas Siljeström 6–4, 7–6(3).

Teste di serie 

 Rubén Ramírez Hidalgo /  Santiago Ventura (campioni)
 James Cerretani /  Adil Shamasdin (quarti di finale)

 Brian Battistone /  Andreas Siljeström (finali) 
 Yves Allegro /  Jesse Huta Galung (semifinali)

Tabellone

Note 
 

Concurso Internacional de Tenis - San Sebastián 2010